Dent – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Dent – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Dent – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Dent (ang. Dent Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Dent (ang. Dent Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
 Dent (ang. Dent Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Iron
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dent (ang. Dent County) – w stanie Missouri
Ludzie:
 Edward Joseph Dent – muzykolog angielski
Anime:
 Dent - fikcyjna postać ze świata anime "Pokémon". Aktualny główny bohater.